Росси́йско-маврики́йские отноше́ния — двусторонние дипломатические отношения России и Маврикия.

История 
Дипломатические отношения между СССР и Маврикием были установлены 17 марта 1968 года. 

В 1970-е годы СССР и Маврикий подписали целый ряд соглашений, советские военные корабли почти каждый год посещали Порт-Луи.

Россия имеет посольство в Порт-Луи, посольство Маврикия в Москве было открыто в июле 2003 года. Посол России в Маврикии — Климовский, Константин Вячеславович (с сентября 2017), посол Маврикия в России — Махесварсингх Кхемлолива (с ноября 2015).

В 1997 году было заключено соглашение о сотрудничестве в области спорта. Встреча министров иностранных дел России и Маврикия, проходила в октябре 2006 года, в мае этого же года Россию посещал министр туризма Маврикия К. Дюваль.

Примечания

Ссылки 
 Российско-маврикийские отношения

Россия
Маврикий